Vjačeslav Michajlovič Molotov – politico e diplomatico sovietico
 Bomba Molotov – tipo di ordigno improvvisato
 Patto Molotov-Ribbentrop – trattato del 1939 tra la Germania nazista e l'Unione Sovietica
 Molotov – gruppo musicale messicano
 Molotov – singolo discografico di Lazza del 2022, dall'album Sirio
 Molotov – denominazione di Perm' dal 1940 al 1957
 Molotov – incrociatore pesante della classe Kirov, varato nel 1939 e radiato nel 1972